Schley ist der Familienname folgender Personen:

 Fridolin Schley (* 1976), deutscher Schriftsteller
 Gerd Schley (* 1949), deutscher Fußballspieler
 Gernot Schley (1937–2006), deutscher Regisseur, Drehbuch- und Sachbuchautor
 Jacob van der Schley (1715–1779), niederländischer Zeichner und Kupferstecher
 Julian Larcombe Schley (1880–1965), US-amerikanischer Offizier
 Karl-Maria Schley (1908–1980), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher
 Ludolf Gottfried Schley (1798–1859), deutscher Schriftsteller und Übersetzer
 Michael Schley (* 1974), deutscher Politiker (CDU)
 Sigrid Bleymehl-Schley (* 1961), deutsche Badmintonspielerin
 Ulrich Schley (* 1947), deutscher Politiker (CDU), MdL
 Werner Schley (1935–2007), Schweizer Fußballspieler
 William Schley (1786–1858), US-amerikanischer Politiker
 Winfield Scott Schley (1839–1911), US-amerikanischer Admiral und 1888 Gründungsmitglied der National Geographic Society

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Schley (Alabama)
 Schley (Georgia)
 Schley (Indiana)
 Schley (Iowa)
 Schley (Kentucky)
 Schley (Minnesota)
 Schley (Mississippi)
 Schley (Montana)
 Schley (North Carolina)
 Schley (Ohio)
 Schley (Virginia)
 Schley (Town), Town(ship) im Lincoln County, Wisconsin

Siehe auch:
 Schlei (Begriffsklärung)